Wyniki Grand Prix Czech 2001, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2001.

Były to piąte zawody o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Antonín Kasper i Bohumil Brhel). Kontuzjowanych Joe Screena i Jimmy Nilsena zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Henrik Gustafsson i Grzegorz Walasek. W nawiasach podano numery stałe.

 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Jason Crump (Australia)
 (6) Leigh Adams (Australia)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (21) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (15) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (14) Rune Holta (Norwegia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (11) Peter Karlsson (Szwecja)
 (13) Nicki Pedersen (Dania)
 (17) Jimmy Nilsen (Szwecja) (26) Grzegorz Walasek (Polska)
 (1) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (12) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (19) Brian Andersen (Dania)
 (20) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (22) Matej Ferjan (Słowenia)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (18) Joe Screen (Wielka Brytania) (25) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (23) Antonín Kasper (Czechy)
 (24) Bohumil Brhel (Czechy)

Wyniki

Opis 
W roli sędziego zadebiutował Polak Marek Wojaczek, który jednocześnie został pierwszym polskim sędzią.

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
2001
2001 w Czechach